Atolpurperspreeuw
 Bergpurperspreeuw
 Bruine purperspreeuw
 Damarpurperspreeuw
 Dikbekpurperspreeuw
 Grote purperspreeuw
 Kleine purperspreeuw
 Langstaartpurperspreeuw
 Makirapurperspreeuw
 Maleise purperspreeuw
 Micronesische purperspreeuw
 Mimikapurperspreeuw
 Molukse purperspreeuw
 Orpheuspurperspreeuw
 Polynesische purperspreeuw
 Ponapépurperspreeuw
 Rarotongapurperspreeuw
 Rennellpurperspreeuw
 Samoapurperspreeuw
 Tanimbarpurperspreeuw
 Vanuatupurperspreeuw
 Violette purperspreeuw
 Witoogpurperspreeuw